Radio Monte Carlo puede referirse a las siguientes radios: 
 RMC, radio generalista de Francia y Mónaco que fue fundada en 1943. Emite en idioma francés.
 Radio Monte Carlo Network, radio generalista de Italia y Mónaco, fundada en 1966 y propiedad de Mediaset. Emite en idioma italiano.
 Radio Monte Carlo (Uruguay), emisora generalista uruguaya fundada en 1924.
 Radio Montecarlo (Paraguay), emisora paraguaya fundada en 1994.
  Radio Montecarlo (Chile), emisora chilena fundada en 1987.
 Monte Carlo Doualiya, radio fundada por RMC para los países árabes.